Jogues est une communauté canadienne située dans le territoire non organisé de Cochrane.
 Isaac Jogues (1607-1646) est un missionnaire jésuite et martyr canadien.